Tartaruga gigante:

 Tartaruga gigante di Aldabra
 Tartaruga delle Galapagos
 Tartaruga gigante di Mauritius a cupola (estinta)
 Tartaruga gigante di Mauritius dal dorso a sella (estinta)
 Tartaruga gigante di Rodrigues a cupola (estinta)
 Tartaruga gigante di Rodrigues dal dorso a sella (estinta)
 Tartaruga gigante di Réunion (estinta)
 Meiolania (fossile)
 Tartaruga gigante di Tenerife (estinta)
 Tartaruga gigante di Gran Canaria (estinta)